
Molekulska formula -{C16H30O2}- se može odnositi na:

 Palmitoleinska kiselina
 Sapienska kiselina